Hinson ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Hinson (* 1983), US-amerikanische Politikerin
 Darnell Hinson (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jon Hinson (1942–1995), US-amerikanischer Politiker
 Jordan Hinson (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Larry Hinson (* 1944), US-amerikanischer Golfer
 Micah P. Hinson (* 1981), US-amerikanischer Rockmusiker
 Paul Hinson (1904–1960), US-amerikanischer Baseballspieler
 Roy Hinson (* 1961), US-amerikanischer Basketballspieler

Hinson bezeichnet außerdem:

 Hinson (Florida), einen Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Hinson’s Island